Asigurarea sănătății persoanelor în fața posibilelor boli este o prioritate atât pentru cooperarea cât și pentru acțiunea comunității globale. Eforturile sunt bazate pe recunoașterea faptului ca dreptul omului la sănătate este universal: asociația ONU a stabilit pe data de 25 Septembrie un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile pană în anul 2030 Agenda 2030.  Aceasta mai are că scop creșterea calității de viață și asigurarea unei stări de bine pretutindeni. Este bază pentru o luptă continuă și concentrată asupra riscurilor de îmbolnăvire care trebuie gestionate prin pregătire, depistare precoce, acțiune promptă și recuperare timpurie: subliniază necesitatea unor sisteme de sănătate durabile și bine funcționale.

Sistemul Global al sănătății se află într-un punct de cotitură. Nu numai în Statele Unite ci pretutindeni, schimbările în abordarea diferitelor tipuri de boli și creșterea costurilor datorită noilor tehnologii și diagnostice aduc în vizor o cerere crescută pentru noi modele de business și cer o eficientă crescută. Scopul: o încetinire în creșterea costurilor pe care sistemul de sănătate le presupune. Rezultatul: crearea unui ecosistem complet nou al furnizorilor de servicii de sănătate.

Dezavantajele actualului sistem de sănătate 

Dorința de a schimba actualul sistem de sănătate nu este o decizie luată la întâmplare, ci o necesitate datorită diverselor dezavantaje pe care acesta le prezintă.

Scăderea forței de muncă 

Îngrijirea medicală a fost întotdeauna supusă tendințelor în oferta excedentară și subdezvoltarea a diverșilor profesioniști în domeniul sănătății, însă lipsa actuală a asistentelor este diferită, mulți experți spunând că nu vor fi soluționați rapid
De asemenea, asistentele medicale sunt din ce în ce mai nemulțumite de îndată ce lucrează. Un sondaj efectuat în 2001 arată că 40% dintre asistentele medicale care lucrează în spitale sunt nemulțumite de locul de muncă și 1 din 3 asistente spitalicești sub vârsta de 30 de ani intenționează să își părăsească locul de muncă actual în anul următor
Un număr din ce în ce mai mare de studii au arătat că problemele legate de siguranța pacienților și rezultatele negative ale sănătății, inclusiv decesele pacienților, precum și stresul crescut (fizic și psihologic), oboseala cronica și frustrarea în rândul cadrelor medicale.
În timp ce experții nu sunt de acord cu privire la existența unui deficit de medici, medicii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de viața profesională. Dintre cei 1.900 de medici recent investigați, 27% au așteptat sa părăsească practicile lor în termen de 2 ani, 29% dintre ei fiind în vârsta de 34 ani sau mai tineri. Într-un alt studiu, 31 la sută și-au exprimat îngrijorarea că au fost suprasolicitați ca și medici.
Dacă tendințele continuă, deficitul se estimează că va crește până la 29% până în 2020.

Nerespectarea drepturilor consumatorului în rândul pacienților 

Numeroși pacienți și-au exprimat frustrarea față de incapacitatea lor de a participa la luarea deciziilor, de a obține informațiile de care au nevoie, de a fi înțeleși și de a participa la sisteme de îngrijire care răspund nevoilor și valorii familiilor și îngrijorările acestora. Un studiu important  a arătat că în 69% din vizite, medicii nu au permis pacienților să-și finalizeze declarația de descriere a simptomelor și preocupărilor, întrerupând după un timp mediu de 18 secunde. Pacienților li s-a dat posibilitatea de a-și exprima întreaga listă de îngrijorări în doar 23% din vizite.
Un alt studiu pe același subiect, a evidențiat rezultate asemănătoare, incapacitatea de a obține agenda completă a pacientului, care a generat îngrijorări și oportunități ratate de a colecta informații potențial valoroase in punerea unui diagnostic.
Un studiu anual Harris Interactive privind 1998-2002 arată o creștere constantă a adulților care uneori caută informații online despre sănătate.

Incapacitatea de adaptabilitate a tehnicilor științifice tot mai complexe 

În mod normal, s-a presupus că profesioniștii din domeniul sănătății sunt capabili să diagnosticheze și să trateze, să evalueze noi teste și proceduri, toate folosind formarea inițială primită de la educația lor academică și experiența practică în curs de desfășurare. Această presupunere nu mai este valabilă, memoria umană devenind din ce în ce mai puțin capabilă să țină pasul cu baza de cunoștințe tot mai extinsă asupra îngrijirii eficiente și a utilizării acesteia în cadrul sistemului de sănătate. Pentru clinicieni, doar faptul ca trebuie sa fie la curent cu noile tehnologii, să nu mai vorbim de pregătirea activă sau de experiența cu noi tehnici și abordări, poate fi o sarcină descurajantă.
Puțini profesioniști sunt pregătiți să facă față volumului de cunoștințe și tehnologii care se extind continuu, iar sprijinul pentru a ajuta medicii să acceseze și să aplice această bază de cunoștințe în practică nu este disponibil pe scară largă. Aceste suporturi ar include furnizarea de informații relevante într-un format accesibil la patul pacientului.
If we can’t keep up now, how will we respond to the extraordinary advances that will emerge during this new century?
Aceste progrese includ, printre altele, utilizarea genomică pentru a diagnostica și, eventual, a trata bolile; Descoperiri ingineriale precum miniaturizarea și robotica; Și aplicarea cunoștințelor epidemiologice avansate, în special în ceea ce privește bioterorismul, la populații și bazele de date.

Avantajele unui nou sistem de sănătate

Diagnosticare digitală 

Îmbunătățirea accesibilității serviciilor de sănătate include furnizarea de opțiuni de diagnosticare digitală pentru persoanele care au nevoie de aceasta, în special pentru cei care nu pot ajunge la un cabinet medical. Aceasta este una dintre temele principale ale sănătății digitale. Un exemplu de diagnostic digital este Neurotrack, un test de diagnostic bazat pe software-ul Alzheimer, care poate detecta afectarea hipocampului (prima zona a creierului care urmează a fi afectata de boala) prin evaluarea miscarii ochilor.

Terapia digitală 

Terapia digitală este importantă pentru pacienții care au nevoie de îngrijire la domiciliu, nu își pot permite să călătorească la o clinică sau nu au cum să ajungă la o clinică pentru terapie. Wellframe este o platformă care combină tehnologia mobilă cu inteligența artificială pentru a oferi pacienților cu grijă după ce s-au întors acasă de la spital sau la cabinetul medicului. A fost descris ca un "sistem de navigație GPS pentru pacienți". Există o listă de zi cu zi pentru pacient și un tracker pentru dietă și exerciții fizice, dar un algoritm avansat adaptează conținutul pe baza informațiilor furnizate de pacient și de furnizorul de servicii medicale. Compania a efectuat studii cu pacienți cardiovasculare, pulmonare și de sănătate mintală.

Scanner ultra-rapid 

GE și-a prezentat scanner-ul ultra-rapid CT de la începutul acestui an, care poate captura o imagine statică a unei inimi într-un singur ritm. Compania a spus că, potrivit cercetărilor, aproximativ 60% dintre pacienți au rate de inimă mai mari de 60 de bătăi pe minut și sunt întoarse de la scanare, deoarece inima lor bate prea repede pentru a scana. Cu această revoluție CT, medicii pot vedea anumite zone ale inimii pe care nu le-au putut face înainte.

Hackathons 

Un hackathon (în română scris și hackaton, cunoscut și ca hack day, hackfest sau codefest) este un eveniment în care mai mulți programatori, dar și alte persoane ce participă la dezvoltarea de software (designeri, manageri de proiect etc.), colaborează pentru dezvoltarea unui proiect software.

Hacking-ul devine un instrument din ce în ce mai popular pentru rezolvarea problemelor din lumea reală, în special în industria sănătății. Serviciile de îngrijire a sănătății, care de obicei evoluează încet, revitalizează prin dezvoltarea de software, invenții hardware, sisteme de tip cloud, aplicații și articole de uzură, iar multe dintre aceste idei se nasc din hackathon. MIT a ținut un hackathon la începutul acestui an, care a atras 450 de persoane din diverse specialități, cum ar fi ingineria, jurnalismul, medicina și IT, pentru a aborda sănătatea globală, diabetul zaharat și spitalele IT.

Concluzii 

Progresele tehnologice în domeniul tehnologiei informației și o bază de date extinsă obținută din cercetarea privind practica medicală au potențialul de a transforma îngrijirea sănătății, însă astfel de progrese nu au fost valorificate în mod adecvat.
Pacienții și consumatorii sunt acum din ce în ce mai informați cu privire la starea lor de sănătate. Ca urmare, este nevoie de o nouă relație de luare a deciziilor în comun între pacienți și medici. Medicii trebuie, de asemenea, să fie mai atenți la valorile, preferințele și mediile culturale ale pacientului.
Nevoile bolnavilor cronici nu sunt îndeplinite în mod adecvat. Abordarea acestor nevoi necesită reformarea sistemelor de îngrijire și o mai bună coordonare și colaborare între profesioniștii din domeniul sănătății, precum și o atenție sporită.

Bibliografie  
 Ana-Mădălina POTCOVARU: Challenges For Romanian Health Sector In Becoming A Sustainable System